Strabone (lat. Strabo, strabico) può riferirsi a:
Strabone, storiografo e geografo greco di età augustea, autore della Geografia
Gaio Giulio Cesare Strabone Vopisco (130 a.C. circa – 87 a.C.), oratore e poeta tragico, fratello minore di Lucio Giulio Cesare e parente di Giulio Cesare
Gneo Pompeo Strabone (lat. Gnaeus Pompeius Strabo; 135 a.C.-87 a.C.), generale romano, padre di Gneo Pompeo Magno.
Teodorico Strabone (o Teoderico, lat. Theodoricus Strabo, m. 481) politico dei Goti del V secolo
Valafrido Strabone, teologo tedesco del IX secolo
Strabone, cratere lunare
Strabone, asteroide

Pagine correlate
Strabo